Якович — еврейская и сербская фамилия.
 Якович, Деян (род. 1985) — канадский футболист сербского происхождения. 
 Якович, Елена — российский режиссер-документалист. 
 Якович, Майкл (известный как Майкл Джексон; 1942—2007) — британский журналист, автор основополагающих публикаций по виски и пиву.
 Якович, Михаил Яковлевич (1923—1995) — советский кинооператор, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).
 Якович, Юрий Рафаилович (род. 1962) — российский шахматист, гроссмейстер (1990), тренер.